Ульяновск-Центральный — топоним:
 Ульяновск-Центральный — неофициальное название аэропорта Ульяновск (Баратаевка).
 Ульяновск-Центральный — главный железнодорожный вокзал Ульяновска.